

Карамойил — аул, Кокпектинський район, Абайська область
 Карамойил — село, Урджарський район, Абайська область